Толпа:
 Толпа — большое скопление людей.
 Толпа, Станислав (1901—1986) — польский учëный-ботаник, академик.
 «Толпа» — американский художественный фильм.